Şehzade correspond au titre de prince de sang dans la dynastie ottomane.

Fils d'Orhan 
 Şehzade Ibrahim (1316-1362)
 Şehzade Sultan (1324-1362)
 Şehzade Halil (1346-1362)

Fils de Soliman le Magnifique 
 Şehzade Abdullah (1523-1526)
 Şehzade Bayezid (1525-1561)
 Şehzade Cihangir (1531-1553)
 Şehzade Mahmud (1512)
 Şehzade Mehmed (1521-1543)
 Şehzade Murad (1519-1521)
 Şehzade Mustafa (1515-1553)
 Şehzade Selim (1524-1574)

Fils d'Ahmed  
 Şehzade Bayezid (1612-1635)